Села:

Дунаїв — Львівська область, Львівський район
 Дунаїв — Тернопільська область, Кременецький район